Die Football League Third Division 1947/48 war die 21. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Lincoln City F.C. und den Queens Park Rangers ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1948/49 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Doncaster Rovers und FC Millwall die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Halifax Town und AFC New Brighton sowie im Süden Norwich City und Brighton & Hove Albion erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1948/49 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1947-48 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1947/48
Fußballsaison 1947/48